Vineland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vineland (Minnesota)
Vineland (New Jersey)
Clarkston Heights-Vineland